Malovitsa (bulgariska: Мальовица) är en bergstopp i Bulgarien.   Den ligger i regionen Kjustendil, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Toppen på Malovitsa är  meter över havet.

Terrängen runt Malovitsa är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Musala,  meter över havet,  km öster om Malovitsa. Runt Malovitsa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sapareva Banja,  km nordväst om Malovitsa. 

Trakten runt Malovitsa består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Kjustendil (region)
Berg i Bulgarien 2000 meter över havet eller högre